Banfield Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Banfield Mountain (Arizona)
 Banfield Mountain (Montana)